Комашор  (устаревшее Кома-Шор) — название рек:

Россия 
 Комашор (приток Сейды) — река в Воркутинском городском округе Республики Коми.
 Комашор (приток Усы) — река в Воркутинском городском округе Республики Коми.
 Комашор (приток Кары) — река в Воркутинском городском округе Республики Коми.